Kaunertal (dal), een dal in de Oostenrijkse deelstaat Tirol 
Kaunertal (gemeente), een gemeente in het district Landeck in de Oostenrijkse deelstaat Tirol